Тепаче има више значења:

 Општина Тепаче (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Тепаче (Тепаче, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику